HSK est un sigle qui peut désigner :
 Hanyu Shuiping Kaoshi (en français, test d'évaluation de chinois), le seul test normalisé de la République populaire de Chine pour tester les compétences linguistiques en mandarin ;
 HSK Zrinjski Mostar (où HSK signifieHrvatski športski klub ou club de sport croate), un club de football de la Bosnie-Herzégovine basé à Mostar ;
 Handels-Stör-Kreuzer (en français, croiseur auxiliaire), un navire marchand armé utilisé pour la guerre de course ;
 HSK-1 ou Orion, un croiseur allemand de la Deuxième Guerre mondiale ;
 HSK-2 ou Atlantis, un croiseur allemand de la Deuxième Guerre mondiale ;
 HSK-3 ou Widder, un croiseur allemand de la Deuxième Guerre mondiale ;
 HSK-4 ou Thor, un croiseur allemand de la Deuxième Guerre mondiale ;
 HSK-5 ou Pinguin, un croiseur allemand de la Deuxième Guerre mondiale ;
 HSK-6 ou Stier, un croiseur allemand de la Deuxième Guerre mondiale ;
 HSK-7 ou Komet, un croiseur allemand de la Deuxième Guerre mondiale ;
 HSK-8 ou Kormoran, un croiseur allemand de la Deuxième Guerre mondiale ;
 HSK-9 ou Michel, un croiseur allemand de la Deuxième Guerre mondiale ;
 HSK-10 ou Coronel, un croiseur allemand de la Deuxième Guerre mondiale ;
 HSK-11 ou Hansa, un croiseur allemand de la Deuxième Guerre mondiale.